Козелье  — топоним в Белоруссии:

 Козелье — деревня в Мхиничском сельсовете Краснопольского района Могилёвской области.
 Козелье — деревня в Яновском сельсовете Краснопольского района Могилёвской области.